Толкачи (, ) — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Толкачи — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Толкачи — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Толкачи — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Украина 
 Толкачи — село в Овручском районе Житомирской области.